Flea steht für:

 Flea (Musiker) (* 1962), US-amerikanischer Musiker
 Rocca Flea, Befestigungsanlage in Gualdo Tadino, Italien, siehe Gualdo Tadino #Kultur und Sehenswürdigkeiten